Мюнхенская школа является самым значительным художественным течением Греции в XIX веке. Находилась под сильным влиянием Мюнхенской академии изящных искусств.

Предыстория 
Кронный принц Баварии Людвиг был почитателем древнего греческого искусства и филэллином.

После вступления на престол в 1825 году он реорганизовал Академию изящных искусств, окружил себя художниками и стремился тому, чтобы обратить Мюнхен во «вторые, Изарские, Афины», занявшись постройкой зданий в греческом стиле.

Ещё до восхождения на трон и с началом Освободительной войны греков в 1821 году, Людвиг предоставил революционному греческому правительству, из собственных средств, заём в 1.5 миллиона флоринов.

После восхождения на престол, в 1826 году Людвиг открыто поддержал отъезд в сражающуюся Грецию 12 баварских волонтёров, среди которых был лейтенант баварской армии и художник-самоучка Крацайзен, Карл.

Это нарушало политику Священного Союза и стало первой открытой, хотя и символической, «акцией помощи грекам маленького европейского государства баварского короля-филэллина Людвига».

После убийства первого правителя Греции Иоанна Каподистрии, в результате антагонизмов европейских держав в возрождающемся греческом государстве и в качестве компромисса, европейские монархии согласовали в 1832 году восхождение на трон Греции сына Людвига, принца Оттона I.

Появление Мюнхенской школы 

Тридцатилетний период правления Оттона, с 1832 года и до его свержения в 1862 году, отмечен появлением и развитием особых греко-баварских связей. За Оттоном в Грецию последовали тысячи баварских чиновников, военных, предпринимателей, архитекторов и художников.
Модернизация или вестернизация греческого общества в определённой степени имела баварский оттенок.

В области живописи, после Падения Константинополя в 1453 году, художественная традиция в греческих землях была представлена поствизантийской иконописью, в особенности Критской школой, и находившейся под итальянским влиянием Семиостровной школой греческой живописи на Ионических островах, бывших тогда под британским контролем и вне пределов Греческого королевства.

При поощрении Оттона, большое число молодых греческих художников были отправлены на учёбу в Мюнхен. Многие из них, вернувшись в Грецию, стали преподавателями в Школе Искусств (впоследствии Афинская школа изящных искусств).

Работы художников Мюнхенской школы характеризуются академическим реализмом и театральностью.

В тематике доминировали жанровые сцены, портреты, пейзажи и натюрморты.

К представителям Мюнхенской школы искусствоведами причислены первые художники свободной Греции Вризакис, Теодорос (1814—1878) и Цокос, Дионисиос (1820—1862), хотя Цокос принадлежит Семиостровной школе греческой живописи. Оба художника черпали свою тематику в основном из Греческой революции 1821 года, но их картины не отражают насилие и трагедию войны. Бόльшую драматичность придали своим картинам последующие художники-маринисты Мюнхенской школы Воланакис, Константинос (1837—1907) и Алтамурас, Иоаннис (1852—1878), отразившие в своих работах морские сражения Освободительной войны.

Вместе с Воланакисом, основными представителями Мюнхенской школы конца XIX века считаются художники Литрас, Никифорос (1832—1904), Гизис, Николаос (1842—1901) и Яковидис, Георгиос (1853—1907). Гизис остался в Германии и преподавал в Мюнхенской Академии, но Воланакис, Литрас и Яковидис вернулись в Грецию и преподавали в Афинской Академии, оставив свой отпечаток в художественном образовании страны.

Литрас, Никифорос , «родоначальник греческой живописи», считается главным иллюстратором греческой жизни и пейзажей XIX века. Его картины, такие как Торговец молоком и Ожидание, являются вехами в истории греческого искусства. Гизис также уделил внимание жанровым сценам, но к концу жизни обратился к изображению своих видений, аллегориям и символам. Наконец, Яковидис в основном уделил внимание портрету и изображению детских сцен. К Мюнхенской школе принадлежат также художники Захариас (1845-;) и Лембесис, Полихронис (1848—1913).

Завершение периода Мюнхенской школы 

Низложение Оттона в 1862 году объективно способствовало ограничению греко-баварских связей.

В меньшей степени это коснулось художественных связей. Возвращение греческих художников из Баварии некоторые искусствоведы именуют «новым баварским игом».
Преемнику и основателю датской династии Глюксбургов на греческом престоле Георгу I не удалось создать что либо подобное Мюнхенской школе. Даже учившегося в Копенгагене Иоанниса Алтамураса искусствоведы причисляют к Мюнхенской школе.

Влияние мюнхенского академического реализма наблюдается также в работах некоторых греческих художников XX века, таких как Викатос, Спиридон (1878—1960), Флора-Каравиа, Талия (1871—1960) и Дукас, Гектор (1886—1969).

Хотя некоторые греческие художники, такие как Пантазис, Периклис (1849—1884), обратились к импрессионизму и другим художественным течениям с середины XIX века, некоторые искусствоведы считают что период Мюнхенской школы завершился после того как в начале XX века в Афинской Академии стали преподавать экспрессионист Литрас, Николаос (1883—1927) и экстравагантный Партенис, Константинос (1878—1967).

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Σχολή του Μονάχου Ketterer
 «Η γένεση της νεώτερης ελληνικής ζωγραφικής, 1830—1930» από τον ιστορικό της Τέχνης Μανόλη Βλάχο.

Изобразительное искусство Греции
Художественные направления
Живописные школы по алфавиту
Мюнхенская школа